Název Filipovice má více sídel:
 Filipovice (Bělá pod Pradědem), část obce Bělá pod Pradědem v okrese Jeseník
 Filipovice (Hradec nad Moravicí), část města Hradec nad Moravicí v okrese Opava